Potoczne określenie dwóch pułków kawalerii Cesarstwa Niemieckiego:
 4 Pułk Huzarów im. von Schilla (1 Śląski) – pot. 1 Pułk Huzarów Śląskich
 6 Pułk Huzarów im. Hrabiego Goetzena (2 Śląski) – pot. 2 Pułk Huzarów Śląskich